Semla – anche conosciuta come Semia, divinità etrusca
Semla – dolce tipico dei paesi nordici e baltici